Kagan steht für:

 Kagan (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kağan, türkischer männlicher Vorname
 alternative Schreibweise von Khagan, mongolischer und türkischer Herrschertitel
 alternative Schreibweise von Kogon (Usbekistan), Stadt in der Provinz Buchara

Siehe auch:
 Cagan